

Biografia

Vita militare e partigiana 

Ha frequentato il Corso Allievi Ufficiali Alpini a Tarquinia interrotto l'8 settembre 1943. Promozione onorifica al grado di Sottotenente ai sensi della legge 277/1999.

Ha partecipato alla Guerra di liberazione come Comandante di Distaccamento nella II Divisione "Giustizia e Libertà".

Venne decorato con la Croce di Guerra al Valor Militare.

Vita civile 

Laureato in pedagogia all'Università di Torino; dal 1946 Direttore Didattico a Cortemilia, a Demonte e poi a Savona, alle scuole elementari "Colombo" .

Presidente del Consorzio del Patronati Scolastici per la provincia di Savona, per cui organizzò i servizi di trasporto, mensa e assistenza alle famiglie degli studenti meno abbienti.

Fu uno degli ideatori delle "Feste del bosco". Per avere scritto la storia di Mioglia, ne ottenne la cittadinanza onoraria.

Ispettore Scolastico, dal 1970, a Chiavari e poi a Genova. Trasferisce la sua residenza ad Albisola. È deceduto nel novembre 2005, lasciando il figlio Sergio. La moglie, Rosa Nebiolo, anch'ella insegnante e preziosa collaboratrice nei suoi libri, era mancata alcuni mesi prima, il 16 novembre 2004.

Impegno culturale e sociale 

Si è interessato a diversi studi di storia locale e della resistenza, pubblicandone i risultati in opere divulgative assai apprezzate.

È stato molto attivo nelle iniziative dell'Associazione Nazionale Alpini.

Pubblicazioni 

 Albisola natura, storia, arte, lavoro, Tipo-lito Tipograf, Savona 1966 
 Onoriamo il grande navigatore. Monografia su Cristoforo Colombo, Albisola 1960
 Natura, arte, storia e lavoro, 1966
 Savona e provincia. Studio dell'ambiente, 1967
 Articoli di carattere educativo e resistenziale su varie riviste
 La montagna fiorisce ancora. Ricordi partigiani, 1987
 Albisola. Rassegna di storia e vita sociale del due Comuni: Marina e Superiore, 1989
 Cuneo provincia partigiana, 1994
 Detto Dalmastro. Comandante II Divisione G.L., 1994
 Pareto roccaforte sull'Appennino, 1997
 Mioglia. Storia e ricordi, 1999
 Divisione alpina "Cuneense", 2001
 Intermezzo in “Alpini e Carabinieri al servizio dell'Italia”, 2002
 Articolo sulla storia della musica polifonica – Libro commemorativo Coro ANA “M.Greppino”, 2003.

Onorificenze

Note 

Brigate Giustizia e Libertà
Croci di guerra al valor militare
Militari nella Resistenza italiana
Partigiani italiani